Veiss ist der Familienname folgender Personen:

 Dāvids Veiss (1879–1961), russischer Sportschütze
 Voldemārs Veiss (1899–1944), lettischer Oberstleutnant